Села:
 Карапчів — Чернівецька область, Вижницький район
 Карапчів — Чернівецька область, Чернівецький район
Залізниця:
 Карапчів — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці